Брехт — фамилия. Известные носители:
 Брехт, Бертольт (1898—1956) — немецкий драматург, поэт, прозаик и театральный деятель, теоретик искусства, основатель театра «Берлинер ансамбль».
 Брехт, Джордж настоящее имя — Джордж Макдиармид 1926—2008)  — американо-немецкий художник-минималист и композитор.

Топоним 
 Брехт — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.